Pierławki (Działdowo).
 Pierławki (Płoskinia), un village polonais.